Panský hřib či panský hříbek je lidový název krajově používaný pro několik druhů hřibovitých hub. Ve starší mykologické literatuře jím byl nazýván především hřib přívěskatý (Boletus appendiculatus). Od toho ale autoři ustoupili, protože byl tento název v různých krajích vžitý pro řadu jiných hub, například:

 hřib borový (Boletus pinophillus)
 hřib dubový (Boletus reticulatus)
 hřib hnědý (Xerocomus badius) – syn. suchohřib hnědý
 hřib kaštanový (Gyroporus castaneus)
 hřib královský (Boletus regius) – na pražských trzích na přelomu 19. a 20. století
 hřib přívěskatý (Boletus appendiculatus)
 klouzek strakoš (Suillus variegatus)

Reference